Il singolare del torneo di tennis Pekao Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Lapentti che ha battuto in finale Bohdan Ulihrach 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Luis Horna (primo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Guillermo Coria (primo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)

 Jiří Vaněk (semifinali)
 Potito Starace (secondo turno)
 Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Sergio Roitman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2006